Пятрас (Петрас) Игнович Бучинскас — председатель колхоза имени Марите Мельникайте Паневежского района Литовской ССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 1 (14) ноября 1902 года в семье крестьянина в д. Сабоню (Литва, Паневежский уезд). Член ВКП(б) с 1945 года.

С 8-летнего возраста батрачил у кулаков. После службы в литовской армии - строитель (с 1927), лесник.

Во время Великой Отечественной войны - командир партизанского отряда, после войны - председатель волостного исполкома, в 1950-1953 начальник политотдела Науяместской МТС.

С 1953 г. председатель колхоза имени Марите Мельникайте Паневежского района Литовской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1965 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва, Верховного Совета Литовской ССР 6-го и 7-го созывов.

Ссылки 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 1 (1969)
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 5. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 70.

Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 7-го созыва
Партизаны Великой Отечественной войны
Председатели колхозов